Svaletjärn kan syfta på:
*Svaletjärnet (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Svaletjärnet (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (7,09 ha)

Se även
Svalutjärn
Svaltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn